Чемпіонат Шотландії з футболу 1957—1958 — 61-й сезон у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 7 вересня 1957 та фінішував 10 травня 1958. Свій третій титул чемпіона після 54-річної перерви здобув «Гартс».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1958
Шотландія
Шотландія